

Patronymie
 Karl Jarres (1874-1951) est un homme politique allemand.

Toponymie

 La Plaine des Jarres est le nom générique donné à une région du nord du Laos.
 La Tombe des Jarres est une tombe étrusque de la nécropole de Banditaccia à Cerveteri.

Littérature
 La Cité des jarres est un roman policier islandais d'Arnaldur Indriðason.